Olhugiri est un nom propre qui peut désigner :
 Olhugiri, une île de la subdivision de Baa aux Maldives ;
 Olhugiri, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Olhugiri, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.